Морлаа́с () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6423. Всего в кантон Морлаас входили 29 коммун, из них главной коммуной являлась Морлаас.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 22 403 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Морлаас на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи